Dit is een lijst van planetoïden 9001-9100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (9001) Slettebak || 1981 QE2 || 30 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (9002) Gabrynowicz || 1981 QV2 || 23 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (9003) Ralphmilliken || 1981 UW21 || 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (9004) Peekaydee || 1982 UZ2 || 22 oktober 1982 || G. Aldering
|-
| (9005) Sidorova || 1982 UU5 || 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (9006) Voytkevych || 1982 UA7 || 21 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (9007) James Bond || 1983 TE1 || 5 oktober 1983 || A. Mrkos
|-
| (9008) Bohšternberk || 1984 BS || 27 januari 1984 || A. Mrkos
|-
| (9009) Tirso || 1984 HJ1 || 23 april 1984 || W. Ferreri, V. Zappalà
|-
| (9010) Candelo || 1984 HM1 || 27 april 1984 || W. Ferreri, V. Zappalà
|-
| (9011) Angelou || 1984 SU || 20 september 1984 || A. Mrkos
|-
| (9012) Benner || 1984 UW || 26 oktober 1984 || E. Bowell
|-
| (9013) Sansaturio || 1985 PA1 || 14 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (9014) Svyatorichter || 1985 UG5 || 22 oktober 1985 || L. V. Zhuravleva
|-
| (9015) Coe || 1985 VK || 14 november 1985 || P. Jensen
|-
| (9016) Henrymoore || 1986 AE || 10 januari 1986 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (9017) Babadzhanyan || 1986 TW9 || 2 oktober 1986 || L. V. Zhuravleva
|-
| (9018) Galache || 1987 JG || 5 mei 1987 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (9019) Eucommia || 1987 QF3 || 28 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (9020) Eucryphia || 1987 SG2 || 19 september 1987 || E. W. Elst
|-
| (9021) Fagus || 1988 CT5 || 14 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (9022) Drake || 1988 PC1 || 14 augustus 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (9023) Mnesthus || 1988 RG1 || 10 september 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (9024) Gunnargraps || 1988 RF9 || 5 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (9025) Polanskey || 1988 SM2 || 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (9026) Denevi || 1988 ST2 || 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (9027) Graps || 1988 VP5 || 4 november 1988 || A. Mrkos
|-
| (9028) Konrádbeneš || 1989 BE1 || 26 januari 1989 || A. Mrkos
|-
| (9029) - || 1989 GM || 6 april 1989 || E. F. Helin
|-
| (9030) Othryoneus || 1989 UX5 || 30 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (9031) - || 1989 WG4 || 29 november 1989 || A. Mrkos
|-
| (9032) Tanakami || 1989 WK4 || 23 november 1989 || T. Seki
|-
| (9033) Kawane || 1990 AD || 4 januari 1990 || M. Akiyama, T. Furuta
|-
| (9034) Oleyuria || 1990 QZ17 || 26 augustus 1990 || L. V. Zhuravleva
|-
| (9035) - || 1990 SH1 || 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (9036) - || 1990 SJ16 || 17 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (9037) - || 1990 UJ2 || 20 oktober 1990 || A. Sugie
|-
| (9038) Helensteel || 1990 VE1 || 12 november 1990 || D. I. Steel
|-
| (9039) - || 1990 WB4 || 16 november 1990 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (9040) Flacourtia || 1991 BH1 || 18 januari 1991 || E. W. Elst
|-
| (9041) Takane || 1991 CX || 9 februari 1991 || S. Otomo, O. Muramatsu
|-
| (9042) - || 1991 EN2 || 11 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (9043) - || 1991 EJ4 || 12 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (9044) Kaoru || 1991 KA || 18 mei 1991 || S. Otomo, O. Muramatsu
|-
| (9045) - || 1991 PG15 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (9046) - || 1991 PG17 || 9 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (9047) - || 1991 QF || 30 augustus 1991 || R. H. McNaught
|-
| (9048) - || 1991 RD24 || 12 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (9049) - || 1991 RQ27 || 12 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (9050) - || 1991 RF29 || 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (9051) - || 1991 UG3 || 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9052) Uhland || 1991 UJ4 || 30 oktober 1991 || F. Börngen
|-
| (9053) Hamamelis || 1991 VW5 || 2 november 1991 || E. W. Elst
|-
| (9054) Hippocastanum || 1991 YO || 30 december 1991 || E. W. Elst
|-
| (9055) Edvardsson || 1992 DP8 || 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (9056) Piskunov || 1992 EQ14 || 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (9057) - || 1992 HA5 || 24 april 1992 || H. Debehogne
|-
| (9058) - || 1992 JB || 1 mei 1992 || J. Alu, K. J. Lawrence
|-
| (9059) Dumas || 1992 PJ || 8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (9060) Toyokawa || 1992 RM || 4 september 1992 || S. Otomo
|-
| (9061) - || 1992 WC3 || 18 november 1992 || A. Sugie
|-
| (9062) Ohnishi || 1992 WO5 || 27 november 1992 || T. Seki
|-
| (9063) Washi || 1992 YS || 17 december 1992 || T. Seki
|-
| (9064) Johndavies || 1993 BH8 || 21 januari 1993 || Spacewatch
|-
| (9065) - || 1993 FN1 || 25 maart 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9066) - || 1993 FR34 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (9067) Katsuno || 1993 HR || 16 april 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9068) - || 1993 OD || 16 juli 1993 || E. F. Helin
|-
| (9069) Hovland || 1993 OV || 16 juli 1993 || E. F. Helin
|-
| (9070) Ensab || 1993 OZ2 || 23 juli 1993 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (9071) Coudenberghe || 1993 OB13 || 19 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (9072) - || 1993 RX3 || 12 september 1993 || PCAS
|-
| (9073) Yoshinori || 1994 ER || 4 maart 1994 || T. Kobayashi
|-
| (9074) Yosukeyoshida || 1994 FZ || 31 maart 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9075) - || 1994 GD9 || 14 april 1994 || E. F. Helin
|-
| (9076) Shinsaku || 1994 JT || 8 mei 1994 || A. Nakamura
|-
| (9077) Ildo || 1994 NC || 3 juli 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| (9078) - || 1994 PB2 || 9 augustus 1994 || PCAS
|-
| (9079) Gesner || 1994 PC34 || 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (9080) Takayanagi || 1994 TP || 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9081) Hideakianno || 1994 VY || 3 november 1994 || A. Nakamura
|-
| (9082) Leonardmartin || 1994 VR6 || 4 november 1994 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (9083) Ramboehm || 1994 WC4 || 28 november 1994 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (9084) Achristou || 1995 CS1 || 3 februari 1995 || D. J. Asher
|-
| (9085) - || 1995 QH2 || 24 augustus 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (9086) - || 1995 SA3 || 20 september 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9087) Neff || 1995 SN3 || 29 september 1995 || Kleť
|-
| (9088) Maki || 1995 SX3 || 20 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9089) - || 1995 UC7 || 26 oktober 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (9090) Chirotenmondai || 1995 UW8 || 28 oktober 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9091) Ishidatakaki || 1995 VK || 2 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9092) Nanyang || 1995 VU18 || 4 november 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (9093) Sorada || 1995 WA || 16 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9094) Butsuen || 1995 WH || 16 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9095) - || 1995 WT2 || 16 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9096) Tamotsu || 1995 XE1 || 15 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9097) Davidschlag || 1996 AU1 || 14 januari 1996 || Linz
|-
| (9098) Toshihiko || 1996 BQ3 || 27 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9099) Kenjitanabe || 1996 VN3 || 6 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9100) Tomohisa || 1996 XU1 || 2 december 1996 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten